Het meervoud van eiland
 Eilanden (boek), werk van Boudewijn Büch uit 1981
 Eilanden (periferie-district), periferie-district in Griekenland